

Cinema 
 Madame Sans-Gêne – film del 1900 diretto da Clément Maurice
 Madame Sans-Gêne – film del 1909 diretto da Viggo Larsen
 Madame Sans-Gêne – film del 1911 diretto da André Calmettes e Henri Desfontaines
 Madame Sans-Gêne – film del 1925 diretto da Léonce Perret
 Madame Sans-Gêne – film del 1941 diretto da Roger Richebé
 Madame Sans-Gêne – film del 1945 diretto da Luis César Amadori
 Madame Sans-Gêne – film del 1961 diretto da Christian-Jaque

Letteratura e teatro 
 Madame Sans-Gêne – commedia di Victorien Sardou (1893)
 Madame Sans-Gêne – opera di Umberto Giordano (1915)

Musica 
 Madame Sans-Gêne – brano musicale di Johnny Dorelli del 1961